Toceni se poate referi la:

 Localități din România
Toceni - localitate din județul Dolj
 Localități din Republica Moldova
Toceni - localitate din raionul Cantemir